Едвард Акуфо-Аддо (1906 — 1979) — ганський політичний діяч
 Ерік Аддо (1978) — ганський футболіст
 Даніель Аддо:
 Даніель Аддо — ганський футболіст 
 Даніель Ешлі Аддо (1989) — ганський футболіст
 Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо (1944) — президент Гани, на посаді з січня 2017 року
 Отто Аддо (1975) — ганський футболіст